William McCreery ist der Name folgender Personen:

* William McCreery (Politiker, 1750) (1750–1814), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 William McCreery (Politiker, 1786) (1786–1841), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 William B. McCreery (1836–1896), US-amerikanischer Politiker